Das Herreneinzel der Australasian Championships 1912 war ein Tenniswettbewerb in Hastings (Neuseeland).

Vorjahressieger war Norman Brookes. Das Finale gewann James Parke mit 3:6, 6:3, 1:6, 6:1 und 7:5 gegen Alfred Beamish. Es war sein erster Sieg bei den Australasian Championships.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Herreneinzel
1912